Avra peut faire référence à :
 Avra Velis, une actrice, danseuse, chanteuse, productrice gréco-australienne,
 Avra Valley, un census-designated place dans le comté de Pima dans l'Arizona, aux États-Unis. La population de la localité s'élevait à 5.038 habitants au recensement de 2000.